Kaj Munk (1898-1944) var en dansk præst og dramatiker.

Kaj Munk kan også referere til:
 Kaj Munk (dokumentarfilm) – en dansk dokumentarfilm fra 1945
 Kaj Munk (tv-serie) – en dansk tv-serie fra 1986